Rohoznice est un toponyme qui peut désigner :

Rohoznice, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Rohoznice, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie